Dream Brother: The Songs of Tim and Jeff Buckley — трибьют-альбом с песнями Тима Бакли и его сына Джеффа Бакли, исполняемыми различными музыкантами; издан в 2006 году.

Альбом приурочен к выходу одноимённой книги Дэвида Брауна.

Список композиций

Над альбомом работали 
 «Sing a Song for You» -The Magic Numbers
 «Yard of Blonde Girls» — Micah P. Hinson
 «She Is» — Sufjan Stevens
 «Grace» — King Creosote
 «I Must Have Been Blind» — The Earlies
 «Dream Brother» — Bitmap
 «Song to the Siren» — Engineers
 «Mojo Pin» — Adem
 «No Man Can Find the War» — Tunng
 «Morning Theft» — Стефен Фретвелл: бас, гитара, перкуссия, вокал
 «Buzzin' Fly» — Kathryn Williams
 «Everybody Here Wants You» — Matthew Herbert, Dani Siciliano
 «The River» — Clayhill
 Matthew Watson — пианино, орган
 Tom Knott — звукорежиссёр
 Richard Wilkinson — звукорежиссёр, сведение
 David Browne — буклет, информация на обложке
 David Scott — продюсер
 Kathyrn Williams — продюсер
 Romeo Stodart — продюсер

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Трибьют-альбомы
Альбомы на английском языке
Рок-альбомы